Jméno a příjmení Josef Janík má více nositelů:

 Josef Janík (fotbalista) (* 1921) – český fotbalista
 Josef Janík (režisér) (1930–2013) – český divadelní režisér